Mit Silberfluorid bezeichnet man die Silbersalze der Fluorwasserstoffsäure:

Silber(I)-fluorid
Silber(II)-fluorid